Bonkers (Nederlands televisieprogramma), een televisieprogramma dat in 2012 op SBS6 werd uitgezonden
 Bonkers (Amerikaans televisieprogramma)
 Bonkers (Brits televisieprogramma)
 Bonkers (single), een nummer uit 2009 van de Britse rapper Dizzee Rascal en de Amerikaanse dj Armand Van Helden.